А́йві () — прізвище англійського походження. Поширене в англомовних країнах.

Відомі носії 
 
 Біл Айві (1942 -1969) — британський мотогонщик, чемпіон світу у класі 125cc MotoGP (1967 року);
 Філ Айві (нар.1976) — професійний гравець в покер, володар восьми браслетів Світової серії покеру, переможець турніру Світового туру покеру, вісім разів потрапляв за фінальний стіл турнірів світового туру, що є рекордом;
 Роял Айві (нар.1981) — американський професійний баскетболіст.